Sankt Peters församling kan syfta på

 Sankt Peters församling (Stockholm) – en församling, tidigare metodistisk och numera tillhörande Equmenia, som finns i Sankt Peters kyrka, Stockholm
 Sankt Peters klosters församling i Lunds stift
 Sankt Peders församling i Göteborgs stift
Sankt Peters församling, Lunds stift som var en föregångare till Helsingborgs stadsförsamling